Band Aid (Бэнд Эйд) — благотворительная супергруппа, собранная в 1984 году ирландским певцом, музыкантом и политическим активистом Бобом Гелдофом (на тот момент ещё членом группы Boomtown Rats) и Миджем Юром (лидером Ultravox) с целью собрать деньги для голодающих детей в Эфиопии.

В состав группы входили в основном музыканты из Великобритании — 40 крупнейших звёзд страны. Единственной принимавшей участие американской группой была Kool & the Gang.

В том же году группа записала и выпустила песню «Do They Know It’s Christmas?», вокалистами на которой были, в частности, Боно, Стинг, Рик Парфитт, Фил Коллинз (также сыгравший на ударных), Мидж Юр (также сыгравший на клавишных), Пол Янг, Бой Джордж, Ник Роудс и Джордж Майкл. Не в последнюю очередь благодаря снятому видеоклипу и призванной привлечь внимание к миссии кампании в прессе песня стала международным хитом, собрав более 10 миллионов долларов.

Песня была записана 25 ноября 1984 года в студии звукозаписи Sarm West Studios[en] в Ноттинг-Хилле, Лондон, и издана в Великобритании уже через несколько дней — в понедельник, 3 декабря.

См. также 
 Hear ’n Aid
 Live Aid
 USA For Africa

Примечания

Ссылки 
 Band Aid на сайте AllMusic
 Band Aid II на сайте AllMusic
 Band Aid 20 на сайте AllMusic

Музыкальные организации
Благотворительные организации Великобритании
Музыкальные коллективы Великобритании
Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году